Oscar (fartyg) kan syfta på:

 Oscar (1859) – passagerarfartyg på Göta Kanal byggt 1859
 Oscar (1824) – hjulångare byggd vid Samuel Owens verkstad i Stockholm 1824
 Oscar (1854) – hjulångare i trafik för Kungliga postverket på traden Malmö-Stralsund